Вільям Дейві (1756—1820) — один із «батьків-засновників» США.
 Джеймс Дейві (1880—1951) — британський регбіст, призер Олімпійських ігор-1908.
 Ед Дейві (* 1965) — міністр енергетики Великої Британії (2012—2015).
 Томас Дейві (1758—1823) — 2-й лейтенант-губернатор Тасманії (1813—1817).
 Шеймус Дейві-Фіцпатрік (* 1998) — американський актор.

 Дейві Баланта (* 1993) — колумбійський футболіст, захисник клубу «Атлетіко Хуніор».
 Дейві Чейз (* 1990) — американська акторка.

 3605 Дейві — астероїд головного поясу.

Див. також 
 Деві